Die Adeccoligaen 2009 war die insgesamt 47. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die fünfte unter dem Namen Adeccoligaen. Die Saison begann am 5. April und endete am 1. November 2009.

Meister FK Haugesund und der Zweite Hønefoss BK stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis fünf spielten mit dem Vierzehnten der Tippeligaen 2009 den dritten Aufsteiger aus.

Die letzten vier Mannschaften Ham-Kam, Notodden FK, Stavanger IF und Skeid Oslo stiegen in die Fair-Play-ligaen ab.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis fünf, sowie der Vierzehnte der Tippeligaen qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Sieger spielte 2010 in der Tippeligaen.

Halbfinale 

|}

Finale 
Die Spiele fanden am 9. und 12. November 2009 statt.

|}

Weblinks 
 Statistik auf wettpoint.com

Fußballsaison 2009
2009